В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Akron 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Вірджинія Вейд (2-ге коло)
  Ненсі Гюнтер (фінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)

 Валері Зігенфусс (2-ге коло)
 Лора Дюпон (1-ше коло)
 Карен Крантцке (1-ше коло)
 Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1974